Улица Кро́ню ( — Коронная) — название улиц в ряде городов Латвии:

 Улица Кроню в Риге;
 Улица Кроню в Лиепае.